Holton kan syfta på:

 Holton, Kansas - en ort i Kansas, USA
 Holton, Oxfordshire - en ort i Oxfordshire, England
 Holton, Somerset - en ort i Somerset, England
 Holton, Suffolk - en ort i Suffolk, England
 Holton cum Beckering - en ort i Lincolnshire, England
 Holton le Clay - en  ort i Lincolnshire, England
 Holton Le Moor - en ort i Lincolnshire, England
 Holton St. Mary - en ort i Suffolk, England
 Holton Heath - en hed i Storbritannien
 Holton Lake - en sjö i Kanada

Personer
 Deshaun Holton (1973–2006), en av medlemmarna i hiphopkollektivet D12, där Eminem är frontfigur
 James R. Holton (1938–2004), en amerikansk meteorolog och atmosfärforskare
 Linwood Holton (1923–2021), en amerikansk republikansk politiker

Se även
 Lac Holton – flera
 Ruisseau Holton - ett vattendrag i Kanada